Библиография (от  — «книга» и  — «пишу») — перечень книг, которые что-то объединяет: например общий автор, описание одного и того же места или принадлежность к списку рекомендуемой литературы по предмету.

может означать:
 Библиография — информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и использование библиографической информации.
 «Библиография» — профессиональный иллюстрированный научный журнал Российской книжной палаты.

См. также 
 Библиограф (значения)